Parectropis grisescens är en fjärilsart som beskrevs av Alexander Michailovitsch Djakonov 1926. Parectropis grisescens ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
grisescens